Горобовский сельский совет () — входит в состав
Белопольского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Горобовка
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Горобовка 
 с. Бессокирное 
 с. Беловишневое 
 с. Заречное 
 с. Максимовщина 
 с. Омельченки

Примечания